Юрий Вотяков: Вотяков, Юрий Иннокентьевич (1944—1980) — якутский художник.
 Вотяков, Юрий Григорьевич (род. 1951) — заслуженный артист Украины, актёр Одесского русского драмтеатра имени Иванова.